Белое квебрахо () — южноамериканское дерево, произрастающее в северных районах Аргентины; вид рода Аспидосперма семейства .

Название 
Синонимы
 
 
 
 
 

Не следует путать его с другими видами с названием «квебрахо», относящимися к роду Схинопсис семейства Сумаховые.

Древесина 
Однотонно окрашенная древесина белого квебрахо имеет желтовато-палевый цвет, без отличия между ядром и заболонью. Она довольно тяжела (плотность = 885 кг/м³), тверда и имеет высокую прочность на изгиб. При сушке она склонна к усыханию, деформированию и возникновению трещин, поэтому процесс сушки должен быть медленным. Древесина нуждается в обработке фунгицидами. Легко обрабатывается и часто используется для плотницких работ (повозки, колёса, полы, обувь, ручки инструментов, мебель), из белого квебрахо также делают шахматные фигурки, лыжи, и т. д. После обработки креозотом может также использоваться для наружных работ. Кое-где древесину белого квебрахо применяют как топливо, так как она горит жарко и медленно, не искрит и не оставляет большого количества золы.

Литература 
 Libro del Árbol, Tome II, edited by Celulosa Argentina S. A., Buenos Aires, Argentina, October 1975.

Кутровые
Лекарственные растения
Флора Южной Америки